Termin bootstrap (lub bootstraping) może oznaczać:
 Bootstrap – angielska nazwa pętli lub języka z tyłu buta;
 bootstrap – w elektronice rozwiązanie poprawiające parametry układu poprzez wprowadzenie dodatniego sprzężenia zwrotnego, które zachowywałoby jego stabilność;
 bootstrap – w informatyce procedura rozruchu komputera umożliwiająca uruchomienie systemu operacyjnego jak również sam program realizujący rozruch;
 bootstrap – w programowaniu metoda pisania kompilatorów (lub asemblerów) w docelowym języku programowania, który ma być skompilowany; stosowanie tej techniki prowadzi do „samoutrzymujących się” kompilatorów;
 bootstrap – w statystyce metoda szacowania rozkładu błędów estymacji za pomocą wielokrotnego losowania ze zwracaniem z próby.

Zobacz też 
 Bootstrap – framework do tworzenia interfejsu stron internetowych.